Боштян «Боки» Нахбар (; род. 3 июля 1980 года в Словень-Градеце, СР Словения, СФР Югославия) — словенский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
В начале своей карьеры Боштян играл за «Олимпию», где провел три сезона. В 2000 году перебрался в итальянский «Бенеттон», с которым выиграл первенство Италии в 2002 году. В следующем сезоне Нахбар был выбран под 15-м номером на драфте НБА «Хьюстон Рокетс». Так и не сумев закрепится в Хьюстоне и Нью-Орлеане, Нахбар в 2006 году был обменян в «Нью-Джерси Нетс», где установил свои рекордные карьерные показатели, исполняя роль шестого игрока. Вернувшись в Европу, Нахбар успел поиграть за московское «Динамо» и турецкий «Анадолу Эфес». После двух проведенных сезонов в Турции, Нахбар вернулся в российскую лигу, где подписал контракт с казанским «УНИКСом» до конца сезона 2011/2012. Летом 2012 года Нахбар перешёл в немецкий «Брозе».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профайл на сайте www.basketball-reference.com
 Профайл на сайте Евролиги

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Реал Бетис»
Чемпионы Словении по баскетболу
Игроки сборной Словении по баскетболу